Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (), и белорусов (), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.

Описание 
Для Западной Европы и США этот десерт не характерен. Его названия в западноевропейских языках заимствованы либо из русского языка (, ) либо из языков ближневосточного региона ().

Варенье получают путём варки фруктов или ягод (реже овощей, молодых грецких орехов, молодых сосновых шишек, лепестков роз) с сахаром (ранее, до широкого распространения сахара — с мёдом). В отличие от джемов, повидла, конфитюра и мармелада (в английском понимании, то есть цитрусового джема), варенье готовится таким образом, чтобы ингредиенты сохраняли свою форму; имеет неоднородную консистенцию и состоит из более или менее жидкого сиропа и отдельных кусочков фруктов, либо даже небольших фруктов (инжир, райские яблочки) и ягод целиком. Кроме широко распространенных вариантов, также существует варенье из кабачков, огурцов, тыквы, арбузных корок и так далее.

Варенье-пятиминутка — разновидность варенья с временем варки 5 минут. Его можно готовить из различных ягод: малины, вишни, абрикосов, земляники, черники, смородины, крыжовника. Варенье-пятиминутку также можно варить в три этапа, каждый по 5 минут.

Сырое варенье 
Так называемое «сырое», «перетёртое» или «перетёртое с сахаром» варенье, популярный на постсоветском пространстве десерт, готовится без термической обработки. Он представляет собой ягоды (малину, чернику, землянику и так далее) или очищенные плоды (например, фейхоа), измельчённые с помощью толкушки для пюре, либо мясорубки или блендера, либо истолчённые в ступе, и смешанные с сахаром, которого должно быть, как минимум, столько же.

Варенье используют как начинку для пирогов, добавляют в торты и пирожные, подают к сырникам, блинам, оладьям, творогу, с хлебом, а также как самостоятельный десерт, как правило, запивая горячими безалкогольными напитками (иногда варенье добавляют вместо сахара непосредственно в чай).

Сухое варенье 
Родиной сухого варенья считается Киев. Впервые упомянуто в 1386 году, когда его подарили на свадьбу литовского короля Ягайло и польской королевы Ядвиги . Поклонницей сухого варенья была императрица Екатерина II. Вплоть до революции 1917 года сухое варенье производилось в Киеве и экспортировалось в другие регионы империи. 
Для его приготовления ягоды или кусочки фруктов увариваются в сахарном сиропе (несколько раз с перерывами), а затем подсушиваются. Подсушенные обваливаются в сахарной пудре или в сахаре.. 
В готовом виде сухое варенье напоминает цукаты. Храниться может в течение нескольких лет.
Елена Молоховец относила сухое варенье к смоквам — варианту пастилы .

В культуре 
При переводе с европейских языков на русский, джем и цитрусовый мармелад часто превращаются в варенье. Таким образом варенье попало в русские издания Льюиса Кэрролла («Алиса в стране чудес», апельсиновое варенье), Астрид Линдгрен (повести о Карлсоне), Джоан Роулинг (в книге «Гарри Поттер и Принц-полукровка», малиновое варенье).

Аналогичным образом, варенье из русских книг в английской версии нередко превращается в джем, как например в классическом английском переводе «Анны Карениной» Констанс Гарнетт.

Мальчиш-Плохиш из сказки Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове» (1933) совершает предательство за «целую бочку варенья да целую корзину печенья». Мультипликационный Карлсон из советского мультфильма просто не мог спокойно жить без варенья. Соавтором статьи «Варенье» в Энциклопедии Брокгауза и Эфрона был учёный-химик Дмитрий Иванович Менделеев, подписавшийся вместо имени греческой буквой «дельта».

Примечания

Литература 
 
 
 

Кондитерские изделия
Десерты
Российские десерты
Русская кухня
Европейская кухня
Варка
Украинская кухня
Консервы
Белорусские десерты